Les Milacidae sont une famille de limaces terrestres. Ce sont des mollusques gastéropodes terrestres sans coquilles, de la super-famille des Parmacelloidea.

Cette famille n'a pas de sous-familles, d'après la taxonomie des Gastropoda (Bouchet & Rocroi, 2005).

Distribution 
La distribution des Milacidae inclut le Paléarctique occidental.

Anatomie 
Dans cette famille, le nombre de chromosomes haploïdes est compris entre 31 et 35 (selon les valeurs de ce tableau).

Liste des genres 
Selon  :
 genre Milax Gray, 1855 - genre type de cette famille
 genre Pachymilax O. Boettger, 1884 †
 genre Tandonia Lessona & Pollonera, 1882

Bibliographie 
 Schileyko AA (2003) : « Traité sur les mollusques pulmonés terrestres récents. 10. Ariophantidae, Ostracolethaidae, Ryssotidae, Milacidae, Dyakiidae, Staffordiidae, Gastrodontidae, Zonitidae, Daudebardiidae, Parmacellidae ». Ruthenica, Supplément 2, .
 Wiktor A. (1987) : « Milacidae (Gastropoda, Pulmonata) - monographie systématique ». Annales Zoologici, Warszawa, , .

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Limacidae